Saadé ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques R. Saadé (1937–2018), Gründer der französischen Reederei Compagnie Maritime d’Affrètement (CMA)
 Paul-Emile Saadé (1933–2022), libanesischer Geistlicher und maronitischer Bischof von Batrun
 Rodolphe Saadé (* 1970), französisch-libanesischer Geschäftsmann

Siehe auch:
 Alexander Saade (* 1976), deutscher Politiker (SPD)
 Eric Saade (* 1990), schwedischer Sänger und Moderator